Сине́льников — російське прізвище. Жіноча форма — Синельникова.

Відомі носії 
Синельников
 Синельников Валерій Володимирович ( 1966) — український гомеопат, психотерапевт, психолог.
 Синельников Євген Олександрович ( 1981) — український режисер, телеведучий, актор.
 Синельников Іван Максимович (1741-1788) — російський державний та військовий діяч, генерал-майор;
 Синельников Кирило Дмитрович (1901-1966) — український фізик. Дійсний член АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР;
 Синельников Микола Миколайович (1855-1939) — український та російський актор, режисер, народний артист РРФСР;
 Синельников Рафаїл Давидович (1896-1981) — український радянський анатом, професор.
Синельникова
 Синельникова Лара Миколаївна ( 1941) — доктор філологічних наук, почесний професор Луганського університету, проросійський колаборант.
Сінельніков
 Сінельніков Іван Григорович ( 1960) — український фольклорист-музикознавець, професор.
Сінельникова
 Сінельникова Наталія Іванівна ( 1962) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

Див. також 
 Синельникове